Palazzo del Tribunale steht für folgende Justizgebäude in Italien:
 Palazzo del Tribunale (Bergamo)
 Palazzo del Tribunale (Parma)
 Palazzo del Tribunale (Pavia)
 Palazzo del Tribunale (Salerno)
 Palazzo del Tribunale (Treviso)

Siehe auch:
 Palazzo di Giustizia